Osoby o tym nazwisku:
 Peter Heise – duński kompozytor i organista
 Jacob Heise – niemiecki rzeźbiarz i mistrz bursztynniczy